Okręty US Navy o nazwie USS  "Farenholt", których patronem był admirał Oscar Farenholt:
 Pierwszy "Farenholt" (DD-332) był w służbie w latach 1921-1930.
 Drugi "Farenholt" (DD-491) był w służbie w latach 1942-1946.

Farenholt